Stranglehold (englisch: Würgegriff) bezeichnet:
 Stranglehold (1931), britischer Spielfilm von Henry Edwards
 Stranglehold (1962), britischer Spielfilm von Lawrence Huntington
 Stranglehold (1994), US-amerikanischer Spielfilm von Cirio H. Santiago
 Stranglehold (2009), US-amerikanischer Spielfilm von Mark Brian Smith
 Stranglehold (Lied), Lied von Paul McCartney
 John Woo presents Stranglehold, Videospiel von Midway Games aus dem Jahr 2007